Trypetes är ett släkte av skalbaggar. Trypetes ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Trypetes